Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 58-as jelzésű villamosok:

Magyarország 

 58-as villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 58-as villamos (Bécs)megszűnt

Csehország 

 58-as villamos (Prága)megszűnt